Aleksej Naumovič Senjavin – ammiraglio russo 
 Naum Akimovič Senjavin – viceammiraglio russo 
 Dmitrij Nikolaevič Senjavin – ammiraglio russo 
 Isole Senyavin – arcipelago della Polinesia
 Golfo di Senjavin – golfo del Mare di Bering